Die Saison 2015/16 war die zwölfte Spielzeit der 2. Bundesliga im Frauenfußball. Die Saison begann am 29. August 2015 und endete mit dem letzten Spieltag am 22. Mai 2016. Die Relegationsspiele gegen den Abstieg waren für den 22. und 29. Mai 2016 angesetzt.

Im Norden schaffte der MSV Duisburg den direkten Wiederaufstieg und konnte dabei als erste Mannschaft in der Geschichte der 2. Bundesliga alle 22 Spiele gewinnen. Meister der Südgruppe wurde die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim, die allerdings nicht in die Bundesliga aufsteigen darf. Davon profitierte Vizemeister Borussia Mönchengladbach, die als erste Mannschaft den Durchmarsch von der Regional- in die Bundesliga schaffte.

Die Abstiegsplätze belegten im Norden Holstein Kiel und der FFV Leipzig, im Süden Alemannia Aachen und der ETSV Würzburg. Fünfter Absteiger war zunächst Blau-Weiß Hohen Neuendorf, die in der Relegation dem SV 67 Weinberg unterlagen. Durch den freiwilligen Rückzug des 1. FC Lübars blieb Hohen Neuendorf zweitklassig.

Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spielstätten

Torschützenliste

Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spielstätten

Torschützenliste

Relegation 
In der Relegation trafen die Drittletzten der beiden Staffeln aufeinander und ermittelten in Hin- und Rückspiel den fünften Absteiger in die Regionalliga. Durch den späteren freiwilligen Rückzug des 1. FC Lübars wurden die Relegationsspiele bedeutungslos.

|}

Einzelnachweise 

2015/16
2 Bundesliga 2015/16 (Frauen)